Ма́тей Вы́дра (; ) — чешский футболист, нападающий клуба «Виктория» (Пльзень) и сборной Чехии.

Клубная карьера

«Высочина» 
Матей Выдра — воспитанник клуба «Хотеборш», куда футболист пришёл в возрасте 5 лет. Откуда он в 2003 году перешёл в клуб «Высочина». В сезоне 2007/2008 Выдра играл за вторую команду «Высочины». С зимы 2009 года, в возрасте 16 лет, Матей стал играть за основной состав клуба. 27 марта 2009 года он забил первый мяч за «Высочину», поразив ворота «Усти-над-Лабем». Всего в первом сезоне за клуб футболист провёл 12 матчей (в которых сыграл 601 минуту) и забил 2 гола. В следующем сезоне он сыграл 15 игр и забил 3 мяча.

«Баник» (Острава) 
В январе 2010 года он перешёл в остравский «Баник» за 20 млн крон. В этом клубе Выдра быстро завоевал место в основном составе и забил 4 мяча в 14 играх. За выступления в этом сезоне футболист был назван открытием года в чемпионате Чехии.

«Удинезе» 
5 июля 2010 года Выдра перешёл в итальянский клуб «Удинезе», заплативший 4 млн евро за трансфер футболиста.

«Брюгге» 
В августе 2011 года перешёл в «Брюгге» на правах аренды, но сыграв всего две игры из-за трамвы вернулся в «Удинезе».

«Уотфорд» 
В июле 2012 года, был отдан в аренду в «Уотфорд» на сезон 2012/13. 18 августа 2012 забил свой первый мяч за «шершней» в матче против Кристал Пэлас. За сезон 2012/13 Выдра забил 20 мячей.

«Вест Бромвич Альбион» 
13 августа 2013 года был отдан в аренду клубу «Вест Бромвич Альбион» до конца сезона 2013/14.

«Уотфорд» 
26 июня 2014 в «Уотфорде» объявили, что им удалось повторно подписать договор аренды с Выдрой на сезон 2014/15. В июле 2015 года «Уотфорд» приобрел Выдру на постоянной основе подписав пятилетний контракт.

«Рединг» 
В сентябре 2015 года Матей на правах аренды до конца сезона перешёл в «Рединг», с условием выкупа футболиста, если клуб выйдет в Премьер-лигу. На его счету оказалось 3 гола в 31 матче чемпионшипа в течение сезона.

«Дерби Каунти» 
Летом 2016 года форвард подписал контракт с «Дерби Каунти», выступавшем в чемпионшипе. Сумма сделки оценивалась примерно в 8 миллионов фунтов, что было рекордом для «Дерби».

В сезоне 2017/18 в рамках Чемпионшипа Выдра провел 42 матча и забил 21 гол, став лучшим бомбардиром турнира.

«Бернли» 
Летом 2018 года Выдра подписал контракт с клубом АПЛ «Бернли» на три сезона.

«Виктория Пльзень» 
В конце 2022 года стал игроком пльзеньской «Виктории», подписав с клубом контракт на 2,5 года.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Лучший футболист Чехии (Открытие года): 2010
 С результатом в 20 голов попал в символичную сборную Чемпионшип 2012/13 по версии игроков.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Виктории» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Первой лиги Чехии 
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Высочина»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень